«Улыбки летней ночи» () — кинофильм шведского режиссёра Ингмара Бергмана.

Сюжет 
В фильме девять действующих лиц: стареющий богатый адвокат, два года назад женившийся на 18-летней красавице, которая после свадьбы всё ещё остаётся девственницей; сама эта красавица, воспринимающая своего мужа как отца и влюблённая в его сына своего пасынка; сын адвоката, студент духовной семинарии; симпатичная и развязно ведущая себя служанка, заигрывающая со всеми в доме без оглядки на статус и половую принадлежность; бывшая любовница адвоката — самодостаточная незамужняя актриса местных театров, воспитывающая байстрюка; её нынешний любовник — молодой аристократ, богач, бретёр и бабник; его любящая, ревнивая и в то же время верная жена, подруга девственной адвокатши; наконец, прикованная к креслу старостью, обезноженная мать актрисы, дама тоже явно из бывших; и слуга бретёра, этакий полуфальстаф, полупортос из простонародья.

Фильм по большей части показывает отношения персонажей. Адвокат любит свою жену, но позволяет актрисе помыкать собой. Молодая адвокатша тревожится по поводу своей девственности, но мужа боится, а влечение испытывает к его сыну. Сын рефлексирует на тему греха и даже пытается совершить самоубийство после неудачного полового акта. Нереализованных влечений нет лишь у служанки да у старухи: первая спит, с кем захочет, вторая спит за столом с игральными картами.

В итоге, после ряда сатирических и просто весёлых перипетий аристократ на время возвращается к своей жене, адвокатша соединяется с семинаристом, адвокат с актрисой, растящей его внебрачного сына, а служанка, — с развесёлым конюхом. Название фильма относится к философским монологам конюха, рассказывающего о том, что летняя ночь улыбается трижды. Первый раз — влюблённым, второй раз — шутам, третий — отчаявшимся. В итоге за время, показанное в фильме, все персонажи дождались своих улыбок летней ночи.

Стилистика 

На редкость для Бергмана лёгкая и радостная картина, комедия, почти водевиль в декорациях начала XX века. Именно этот фильм впервые принёс режиссёру успех за пределами Швеции, оказался кассовым и, несмотря на это, умным и нестареющим.

По сути «Улыбки летней ночи» — театральная комическая пьеса, действие которой лишь в двух-трёх эпизодах происходит вне комнаты. Эпизоды эти сделаны как бы даже нехотя, как бы из необходимости: кино внутри театра. Они, однако, драматургически оправданы не только тем, что оживляют и без того нескучную картину, но и тем, что блистательной своей кинематографичностью, почти осязаемым свежим ветром летнего дня отчётливо уравновешивают спёртый воздух обеспеченного и потому слегка удушливого бытия богатых бездельников. В одном из эпизодов, в начале фильма, герой, направляясь к любовнице, в её присутствии падает в зеркально чистую лужу, чем определяет конечную никчёмность пустого своего существования; в другом неунывающая блудливая молодка-служанка в лучших традициях народных сцен из комедий Шекспира или вдохновенных галльских сатир отдаётся конюху на вольном воздухе — на радость себе и зрителям и словно бы в укор чопорному чванству господ.

Совершенное барокко, высочайшее актёрское мастерство, умная сатира на одинаково мещанские независимо от социальной принадлежности персонажей нравы и неожиданное в трагическом творчестве Бергмана жизнелюбие ранних шекспировских комедий. Ничуть не устаревший за полвека, несомненный шедевр кинематографа и — в не меньшей степени — театра.

В ролях 
 Гуннар Бьёрнстранд — Фредрик Эгерман
 Улла Якобссон — Анна Эгерман
 Бьёрн Бьелфвенстам — Генрик Эгерман
 Эва Дальбек — Дезире Армфельдт
 Найма Вифстранд — госпожа Армфельдт
 Ярл Кулле — граф Карл Магнус Малкольм
 Маргит Карлквист — графиня Шарлотта Малкольм
 Оке Фридель — Фрид, конюх
 Харриет Андерссон — Петра, служанка
 Юллан Киндаль — Беата, кухарка
 Гулл Наторп — Малла
 Биргитта Вальберг — актриса
 Биби Андерсон — актриса

Награды и номинации

Награды 
 1956 — Каннский кинофестиваль
 Лучший поэтический юмор — Ингмар Бергман
 1957 — Премия Бодиль
 Лучший европейский фильм — Ингмар Бергман

Номинации 
 1956 — Каннский кинофестиваль
 Золотая пальмовая ветвь — Ингмар Бергман
 1957 — Премия BAFTA
 Лучший фильм
 Лучший зарубежный актёр — Гуннар Бьёрнстранд
 Лучшая зарубежная актриса — Эва Дальбек

Ссылки 
  
  

Кинокомедии Швеции
Фильмы Швеции 1955 года
Кинокомедии 1955 года
Фильмы-мелодрамы Швеции
Фильмы SF
Чёрно-белые фильмы Швеции